Вентанас има више значења:

 Вентанас (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Вентанас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Вентанас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Вентанас (Тускакуеско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Вентанас (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику